Le patronyme McReynolds est porté par plusieurs personnalités :
 David McReynolds (1929-2018), homme politique américain, militant socialiste ;
 Faris McReynolds (né en 1977), artiste peintre américain ;
 James Clark McReynolds (1862-1946), juriste américain, procureur général des États-Unis ;
 Les frères Jim (1927-2002) et Jesse McReynolds (né en 1929), plus connus sous le nom collectif de Jim & Jesse, musiciens américains de bluegrass ;
 Kevin McReynolds, joueur de basket-ball américain.